Шта́рке () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Штарке, Андраш (род. 1974) — немецкий жокей в конном спорте.
 Штарке, Манфред (род. 1991) — намибийский футболист. Брат Сандры Штарке.
 Штарке, Ричард — намибийский футболист и тренер. Отец Манфреда и Сандры Штарке.
 Штарке, Сандра (род. 1993) — немецкая футболистка. Сестра Манфреда Штарке.
 Штарке, Том (род. 1981) — немецкий футболист, вратарь.
 Штарке, Уте (род. 1939) — бывшая немецкая гимнастка.
 Штарке, Фридрих (1774—1835) — немецкий композитор, дирижёр.

См. также 
 Штарк